Никола́й Алексе́евич Сличе́нко (27 декабря 1934, Белгород, Курская область, РСФСР, СССР — 2 июля 2021, Москва, Россия) — советский и российский актёр, театральный режиссёр, певец, педагог, общественный деятель, народный артист СССР (1981). Лауреат Государственной премии СССР (1987) и премии Правительства Российской Федерации (2013). Художественный руководитель Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» (1977—2021).

Биография 
Родился 27 декабря 1934 года в Белгороде в семье оседлых цыган-сэрвов.

Часть детства пришлась на Великую Отечественную войну. Во время неё потерял многих родных, в частности, отца — его расстреляли на глазах маленького Николая в 1942 году.

После войны семья поселилась в цыганском колхозе в Воронежской области, тогда Николай услышал о существовании цыганского театра в Москве.

В 1951 году был принят в московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» артистом вспомогательного состава, где работал с ведущими актёрами театра, среди которых: Ляля Чёрная, М. В. Скворцова, С. И. Андреева, М. И. Черкасова, С. Ф. Шишков, И. И. Ром-Лебедев, В. Ф. Бизев, Н. Г. Нарожный, С. С. Золотарёв, И. В. Хрусталёв.

В 1952 году на выездном спектакле «Четыре жениха» по пьесе И. В. Хрусталёва в Загорске (ныне Сергиев Посад) сыграл роль Лексы, заменяя заболевшего актёра С. Ф. Шишкова. Позднее, по мере взросления, сыграл в этом спектакле ещё и роль Бади. В дальнейшем его начали вводить в спектакли текущего репертуара.

Всего сыграл свыше 60 ролей в театре, снялся в ряде фильмов, в том числе в картине «Свадьба в Малиновке».

С середины 1960-х годов начал активно пробовать свои силы в режиссуре. В 1966 году работал режиссёром-ассистентом (спектакль «Пражские куранты»), а с 1970 года начал ставить спектакли самостоятельно.

В 1972 году окончил высшие режиссёрские курсы при ГИТИСе, где учился у Андрея Гончарова.

С 1977 года — главный режиссёр и художественный руководитель театра «Ромэн» — единственного в мире профессионального цыганского театра.

В театре, в кино, на эстраде исполнял цыганские, эстрадные песни и старинные романсы.

В 1978 году создал на базе Музыкального училища им. Гнесиных студию подготовки профессиональных кадров для театра «Ромэн», в 2005 году открыл Цыганский национальный курс при Театральном институте им. Б. Щукина, художественный руководитель курса.

В 1981 году, единственный из цыган, удостоен почётного звания «Народный артист СССР».

Профессор, академик Международной академии театра (2001), Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2001).

Последние годы жизни 
В мае 2021 года госпитализировали в больницу из-за проблем с лёгкими, но положительного результата лечение не дало.

Скончался 2 июля 2021 года в Москве на 87-м году жизни. Церемония прощания с Николаем Сличенко состоялась в Москве 4 июля 2021 года в театре «Ромэн», отпевание прошло в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, похоронили артиста в тот же день на Троекуровском кладбище.

Семья 

Первая супруга (1952—1960) — Сетара Ахмедовна Казымова (род. 1931), актриса театра «Ромэн», позже танцевала в цыганском ансамбле «Буревестник».

Сын — Алексей Сличенко.

Вторая супруга — Тамилла Агамирова (1928—2021), актриса театра «Ромэн» и кино, народная артистка РСФСР (1988).

Дочь — Тамилла Сличенко (род. 27 октября 1963), актриса театра «Ромэн».

Сыновья Пётр Сличенко (род 2 ноября 1953 г.), усыновленный и Алексей Сличенко.

Внук — Николай Владимирович Сличенко; певец, участник проекта «Фабрика звёзд-3».

Племянница — Ольга Сергеевна Янковская, актриса театра «Ромэн», заслуженная артистка России (2002).

Признание

Почётные звания 
 Заслуженный артист РСФСР (10 января 1968 года) — за заслуги в области советского театрального искусства
 Народный артист РСФСР (15 мая 1975 года) — за заслуги в области советского музыкального искусства
 Народный артист СССР (11 августа 1981 года) — за большие заслуги в развитии советского театрального искусства

Награды

Государственные награды СССР 
 Государственная премия СССР (1987) — за постановку и исполнение роли в театрализованном представлении «Мы — цыгане» в МЦТ «Ромэн»
 Орден Дружбы народов (26 декабря 1984 года) — за заслуги в развитии советского театрального искусства и в связи с пятидесятилетием со дня рождения

Государственные награды Российской Федерации 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (27 февраля 2020 года) — за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (27 декабря 2004 года) — за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (29 декабря 1994 года) — за заслуги перед государством, успехи, достигнутые в труде, культуре, искусстве, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Орден Почёта (24 декабря 2009 года) — за большие заслуги в развитии отечественного театрального и музыкального искусства, многолетнюю общественную деятельность
 Орден Дружбы (25 декабря 2014 года) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Благодарность Президента Российской Федерации (23 декабря 2001 года) — за большие заслуги в области театрального искусства

Премии и общественные награды 
 Премия Правительства Российской Федерации 2013 года в области культуры (23 декабря 2013 года) — за создание спектакля «Мы — цыгане»
 Премия Мэрии Москвы в области литературы и искусства (в области театрального искусства) (17 августа 2001 года) — за спектакль «Таборные игры» в Московском цыганском театре «Ромэн».
 Почётная грамота Московской городской Думы (24 декабря 2014 года) — за заслуги перед городским сообществом и в связи с юбилеем.
 Орден «За заслуги перед Отечеством и казачеством» I степени
 Орден «Меценат»
 Орден «Честь и достоинство Нации»
 Орден «Великая победа»
 Орден «Служение искусству»
 Орден Петра Великого I степени
 Орден «За возрождение России, XXI век»
 Орден Михайла Ломоносова (АБОП)
 Орден Святого Владимира с мечами (АБОП)
 Знак ордена Св. Александра Невского «За труды и Отечество»
 Золотая звезда «Честь, гордость и слава России» (АБОП)
 Орден Первопечатника Ивана Фёдорова (2008) Общественного фонда «Первопечатника Ивана Фёдорова»
 Премия «Овация»
 Премия России «За труды и Отечество»
 Премия имени Михайла Ломоносова
 Диплом фестиваля «Московская театральная весна» — за спектакль «Грушенька» И. Штока по Н. Лескову (1972)
 Первая премия фестиваля «Московская театральная весна» — за роль Голованова в спектакле «Грушенька»
 Премия фестиваля «Московская театральная весна» — за спектакль «Мы — цыгане» (1976)
 Первая премия фестиваля «Московская театральная весна» — за роль Непоклонова в спектакле «Непоклонов» по пьесе Н. Мирошниченко
 Премия Министерства культуры РФ — за спектакль «Братья» по пьесе З. Тоболкина (1981).

4 декабря 1998 года на площади Звёзд Эстрады в Москве заложена именная звезда Николая Сличенко.

Имя Николая Сличенко присвоено одной из звёзд в созвездии Тельца.

Творчество

Роли в театре 

 Четыре жениха И. Хрусталёва — Лекса, Бади
 Грушенька И. Штока — Дмитрий
 Сломанный кнут И. Хрусталёва — Чанго
 Плясунья И. Ром-Лебедева — дедушка
 Цыганка Аза М. Старицкого — Василь
 Дочь шатров И. Ром-Лебедева — Марко
 Родился я в таборе Н. Сличенко — Николай
 Горячая кровь И. Хрусталёва — Барбаро
 Кабачок «Макрель» И. Ром-Лебедева — Яшка-король
 Сын Мадонны В. Вивиани — Дженарино
 Ром Баро И. Шведова — Иван Кале
 Ты — герой, я — герой П. Гаринеи и С. Джованнини — Ренальдо
 Марианна Пинеда Ф. Лорки — Фернандо
 Девчонка из табора П. Деметра — Коля
 Я — цыганка И. Ром-Лебедева — Лацо
 Верность Г. Кашубы — Василь
 Человек-волк — Нандо
 Любовь и смерть — Ярго
 Сонни и Махиваль Б. Гарги — Махиваль
 Непоклонов Н. Мирошниченко — Непоклонов
 Живой труп Л. Толстого — Протасов

Постановки в театре 

 «Грушенька» И. Штока по Н. Лескову
 «Мы — цыгане» И. Ром-Лебедева и Н. Сличенко
 «Непоклонов» Н. Мирошниченко
 «Огненные кони» И. Ром-Лебедева
 «Братья» З. Тоболкина
 «Четыре жениха» И. Хрусталёва
 «Живой труп» Л. Толстого
 «Верность» Г. Кашубы
 «Птицам нужно небо» И. Ром-Лебедева
 «Кровь земли» А. Поддубного
 «Таборные игры» Н. Сличенко, А. Кравцова (по мотивам пьесы Р. Гершгорина «Римские игры»)
 «Графиня-цыганка» П. Градова

Фильмография 

 1958 — Олеко Дундич — цыган
 1958 — Трудное счастье — цыган из табора Лукьяна
 1960 — В дождь и в солнце — Роман
 1967 — Свадьба в Малиновке — красный конник Петря

Музыкальные телефильмы и телеспектакли
 1964 — Эстрадная фантазия
 1965 — Новогодний календарь
 1969 — Похищение — Николай Сличенко (камео)
 1972 — Мой остров синий… (также режиссёр)
 1986 — Мы — цыгане (также режиссёр и сценарист)
 1998 — Военно-полевой романс

Участие в фильмах
 1968 — Николай Сличенко (документальный)
 2011 — Михаил Пуговкин. Главный герой второго плана (документальный)

Книги 
 Николай Сличенко. Родился я в таборе. Москва, «Молодая гвардия», 1987.
 М. Э. Кравчинский «Цыганская песня: от „Яра“ до Парижа» (+CD), Н.Новгород, «Деком», серия «Русские шансонье», 2013. Предисловие Н. Сличенко. Глава «Главный цыган страны» посвящена Н. А. Сличенко, на музыкальном приложении размещёно три песни в исполнении Н. А. Сличенко.

См. также 
 Культура цыган
 Театр «Ромэн»

Примечания

Ссылки 

 Биография на сайте Театра «Ромэн»
 Фейсбук Театра «Ромэн»
 Полный список званий и наград Николая Сличенко
 Биография Николая Сличенко с полным описанием состава семьи на сайте «Международный объединённый биографический центр»
 Биография Николая Сличенко в Энциклопедии Кругосвет
 Николай Сличенко: по-прежнему влюблён и счастлив, газета «Труд»
 «Николай Сличенко — из грязи в князи»
 Николай Сличенко. Чудо святой иконы Воспоминания Николая Сличенко о военном детстве, юности
 Чалора Карат. «Рром п-о дром», № 2/1995 Юбилей артиста, стр. 6

Выпускники ГИТИСа
Преподаватели Музыкального училища имени Гнесиных
Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр Ромэн
Исполнители цыганской песни
Исполнители цыганских романсов
Лауреаты премии «Овация»
Умершие от болезни лёгких
Похороненные на Троекуровском кладбище